Damallsvenskan 2012 var den 25:e säsongen av allsvenskan som Sveriges högsta division i fotboll för damer, och spelades mellan 9 april och 3 november 2012. Serien bestod av 12 lag där alla lagen spelade mot varandra en gång på hemmaplan och en gång på bortaplan, vilket gav totalt 22 omgångar och 132 matcher. Vinst gav 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng.

Laget som leder tabellen när alla seriematcher är spelade utses till vinnare av SM-guldet och sedan 2005 också Kronprinsessan Victorias vandringspokal. Regerande svenska mästare inför säsongen var LdB FC Malmö.
Tyresö FF vann sitt första SM-guld, som avgjordes i sista matchen mot Malmö. Båda lagen hamnade på samma poäng, men Tyresö vann tack vare bättre målskillnad.

Lag 11 och 12 flyttas ned till nya Elitettan 2013, och ersätts kommande säsong av vinnarna i kvalen mellan lag 1 och lag 2 från Norrettan 2012 respektive Söderettan 2012 med anledning av en förändring i seriesystemet.

Nykomlingar var AIK från Norrettan 2011 (senast i Damallsvenskan 2010) och Vittsjö GIK från Söderettan 2011 (premiär i Damallsvenskan).

Deltagande lag 
Senast uppdaterad 24 oktober 2011

 Källa (2013-06-04): https://web.archive.org/web/20170709011649/http://svenskfotboll.se/damallsvenskan/historik/maratontabell-1988-/

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Se även 
 Allsvenskan 2012
 Division 1 2012 (damer)
 Division 1 2012 (herrar)

Källor 
 Damfotboll.com
 Svenskfotboll.se - Spelprogram för Damallsvenskan 2012

Referenser 

Fotboll i Sverige 2012
2012
Fotbollssäsongen 2012